Марк-Ян Фледдерюс (; родился 14 декабря 1982 года, Куворден) — нидерландский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позиции левого полузащитника.

Клубная карьера 
Марк-Ян Фледдерюс начал свою профессиональную карьеру в 2002 году, с «Херенвена». В сезоне 2003/04 чемпионата Нидерландов был арендован в велзенский «Телстар», находящийся на тот момент в первом дивизионе. В 2004 году Фледдерюс подписывает профессиональный контракт с клубом «Гронинген», в котором он так и не стал прочным игроком основы. После «Гронинген»а он переходит в «Хераклес», в котором становиться основным игроком. В марте 2011 было объявлено, что Фледдерюс подписал контракт на три сезона с клубом «Рода». Летом 2014 года вернулся в «Хераклес». В июне 2017 года объявил о завершении карьеры.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Телстар»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Рода»
Футбольный функционер Нидерландов